Сытовка — название населённых пунктов в России:

 Сытовка — деревня в Красноармейском районе Самарской области.
 Сытовка — село в Шигонском районе Самарской области.